Avenida Brasil puede hacer referencia a:

En Brasil 

 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Belo Horizonte.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Cachoeira do Sul.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Campinas.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Manaus.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Río de Janeiro.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de São Paulo.

En otros países 

 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Chillán, Chile.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Santiago, Chile.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Valparaíso, Chile.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Brasil, avenida de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Miscelánea 
 Avenida Brasil (2012), telenovela brasileña de la Rede Globo.